Турниры по кёрлингу на зимних Азиатских играх — соревнования для национальных сборных команд по кёрлингу стран Азии, проводимые в рамках зимних Азиатских игр под эгидой Тихоокеанско-Азиатской федерации кёрлинга (РАCF) и Олимпийского Совета Азии.
 
Зимние Азиатские игры проводятся с 1986 года. Кёрлинг входил в программу соревнований в 2003 и 2007 годах (V и VI Игры). На VII Играх (2011 год) кёрлинг представлен не был. Кёрлинг вернулся в программу зимних Азиатских игр в 2017 году (VIII Игры).

В мужских турнирах дважды побеждала сборная Южной Кореи и один раз сборная Китая, в женских — по разу сборные Японии, Южной Кореи и Китая.

Призёры зимних Азиатских игр

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Результаты и статистика

Соревнования по кёрлингу